Licorne (Frans voor 'eenhoorn') kan verwijzen naar:
 Corre-La Licorne, Frans automerk
 Stade de la Licorne, (voetbal)stadion in de Franse stad Amiens